Adalvard il vecchio (m. 1064 circa) – vescovo cattolico tedesco
 Adalvard il giovane (m. prima del 1072) – arcivescovo cattolico e missionario tedesco